Джуровский () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джуровский, Марио (род. 1985) — македонский и сербский футболист, полузащитник.
 Джуровский, Милко (род. 1963) — югославский и македонский футболист, нападающий.